Al Circuit d'Hungaroring, situat a Mogyoród (Hongria), s'hi celebra anualment el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 i de GP2.

En el gran premi es fan un total de 70 voltes donant com a resultat un total de 306,873 km que recorren els monoplaces.

La pista té una longitud de 4.384 m.

Circuits de motociclisme de velocitat
Motociclisme a Europa
Hungaroring
Hungaroring
Esport a Hongria